Niemcy:
 Urbar – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Urbar – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück